Grnčar (Babušnica), een plaats in de Servische gemeente Babušnica
 Grnčar (Plav), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Plav